Prefontaine Classic 2013 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się w dniach 31 maja - 1 czerwca na stadionie Hayward Field w Eugene. Zawody były czwartą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2013.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 3 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

Przypisy

Bibliografia 
 

2013 w lekkoatletyce
2013 w Stanach Zjednoczonych
Prefontaine Classic